Di seguito una lista di asteroidi dal numero 83001 al 84000 con data di scoperta e scopritore.

83001-83100 

|-
| 83001 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83002 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83003 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83004 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83005 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83006 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83007 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83008 - ||  || 31 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83009 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83010 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83011 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83012 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83013 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83014 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83015 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83016 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83017 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83018 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83019 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83020 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83021 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83022 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83023 - ||  || 24 agosto 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 83024 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83025 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83026 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83027 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83028 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83029 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83030 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83031 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83032 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83033 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83034 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83035 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 83036 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83037 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83038 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83039 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83040 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83041 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83042 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83043 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83044 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83045 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83046 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83047 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83048 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83049 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83050 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83051 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83052 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83053 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 83054 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 83055 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83056 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83057 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83058 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83059 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83060 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 83061 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83062 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83063 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83064 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83065 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83066 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83067 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83068 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83069 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83070 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83071 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83072 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83073 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83074 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83075 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83076 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83077 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83078 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83079 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83080 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83081 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83082 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83083 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83084 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83085 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83086 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83087 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83088 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83089 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83090 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83091 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83092 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83093 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83094 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83095 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83096 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83097 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83098 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83099 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83100 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|}

83101-83200 

|-
| 83101 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83102 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83103 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83104 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83105 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83106 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83107 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83108 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83109 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83110 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83111 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83112 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83113 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83114 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83115 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83116 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83117 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83118 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83119 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83120 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83121 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83122 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83123 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83124 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83125 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83126 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83127 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83128 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83129 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83130 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83131 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83132 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83133 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83134 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83135 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83136 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83137 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83138 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83139 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83140 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83141 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83142 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83143 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83144 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83145 - ||  || 26 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83146 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83147 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83148 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83149 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83150 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83151 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83152 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83153 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83154 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83155 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83156 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83157 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83158 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83159 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83160 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83161 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83162 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83163 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83164 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83165 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83166 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83167 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83168 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83169 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83170 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83171 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83172 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83173 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83174 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83175 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83176 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83177 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83178 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83179 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83180 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83181 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83182 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83183 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83184 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 83185 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83186 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83187 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83188 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83189 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83190 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83191 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83192 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83193 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 83194 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83195 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83196 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83197 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83198 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83199 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83200 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

83201-83300 

|-
| 83201 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83202 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83203 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83204 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83205 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83206 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83207 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83208 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83209 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83210 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83211 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83212 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83213 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83214 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83215 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83216 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83217 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83218 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83219 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83220 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83221 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83222 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83223 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83224 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83225 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83226 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83227 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83228 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83229 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83230 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83231 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83232 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83233 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83234 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83235 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83236 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83237 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83238 - ||  || 9 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 83239 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83240 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83241 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83242 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83243 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83244 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83245 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83246 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83247 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83248 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83249 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83250 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83251 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83252 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83253 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83254 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83255 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83256 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83257 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83258 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83259 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83260 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83261 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83262 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83263 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83264 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83265 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83266 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83267 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83268 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83269 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83270 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83271 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83272 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83273 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83274 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83275 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83276 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83277 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83278 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83279 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83280 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83281 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83282 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83283 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83284 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83285 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83286 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83287 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83288 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83289 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83290 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83291 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83292 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83293 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83294 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83295 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83296 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83297 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83298 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83299 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83300 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

83301-83400 

|-
| 83301 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83302 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83303 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83304 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83305 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83306 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83307 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83308 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83309 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83310 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83311 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83312 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83313 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83314 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83315 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83316 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83317 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83318 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83319 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83320 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83321 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83322 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83323 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83324 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83325 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83326 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83327 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83328 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83329 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83330 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83331 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83332 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83333 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83334 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83335 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83336 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83337 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83338 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83339 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83340 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83341 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83342 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83343 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83344 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83345 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83346 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83347 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83348 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83349 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83350 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83351 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83352 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83353 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83354 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83355 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83356 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83357 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83358 - ||  || 4 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83359 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83360 Catalina || 2001 SH || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83361 - || 2001 SK || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83362 Sandukruit ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83363 Yamwingwah ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83364 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83365 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83366 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83367 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83368 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83369 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83370 - ||  || 17 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 83371 - ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 83372 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83373 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83374 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83375 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83376 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83377 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83378 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83379 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83380 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83381 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83382 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83383 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83384 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83385 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83386 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83387 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83388 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83389 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83390 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83391 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83392 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83393 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83394 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83395 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83396 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83397 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83398 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83399 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83400 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

83401-83500 

|-
| 83401 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83402 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83403 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83404 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83405 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83406 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83407 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83408 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83409 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83410 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83411 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83412 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83413 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83414 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83415 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83416 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83417 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83418 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83419 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83420 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83421 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83422 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83423 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83424 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83425 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83426 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83427 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83428 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83429 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83430 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83431 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83432 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83433 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83434 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83435 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83436 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83437 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83438 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83439 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83440 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83441 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83442 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83443 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83444 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83445 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83446 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83447 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83448 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83449 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83450 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83451 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83452 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83453 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83454 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83455 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83456 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83457 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83458 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83459 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83460 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83461 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83462 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83463 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83464 Irishmccalla ||  || 19 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 83465 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83466 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83467 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83468 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83469 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83470 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83471 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83472 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83473 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83474 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83475 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83476 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83477 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83478 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83479 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83480 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83481 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83482 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83483 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83484 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83485 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83486 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83487 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83488 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83489 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83490 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83491 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83492 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83493 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83494 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83495 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83496 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83497 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83498 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83499 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83500 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

83501-83600 

|-
| 83501 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83502 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83503 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83504 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83505 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83506 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83507 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83508 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83509 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83510 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83511 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83512 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83513 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83514 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83515 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83516 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83517 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83518 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83519 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83520 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83521 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83522 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83523 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83524 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83525 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83526 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83527 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83528 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83529 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83530 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83531 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83532 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83533 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83534 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83535 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83536 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83537 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83538 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83539 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83540 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83541 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83542 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83543 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83544 - ||  || 17 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83545 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83546 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83547 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83548 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83549 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83550 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83551 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83552 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83553 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83554 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83555 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83556 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83557 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83558 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83559 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83560 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83561 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83562 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83563 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83564 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83565 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83566 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83567 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83568 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83569 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83570 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83571 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83572 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83573 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83574 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83575 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83576 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83577 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83578 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83579 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83580 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83581 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83582 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83583 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83584 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83585 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83586 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83587 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83588 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83589 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83590 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83591 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83592 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83593 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83594 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83595 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83596 - ||  || 25 settembre 2001 || L. Ball
|-
| 83597 - ||  || 25 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83598 Aiweiwei ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83599 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83600 Yuchunshun ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

83601-83700 

|-
| 83601 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83602 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83603 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83604 - ||  || 26 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83605 - ||  || 26 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83606 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83607 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83608 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83609 - ||  || 24 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83610 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83611 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83612 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83613 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83614 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83615 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83616 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83617 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83618 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83619 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83620 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83621 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83622 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83623 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83624 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83625 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83626 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83627 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83628 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83629 - ||  || 24 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83630 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83631 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83632 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83633 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83634 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83635 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83636 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83637 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83638 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83639 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83640 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83641 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83642 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83643 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83644 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83645 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83646 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 83647 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 83648 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 83649 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83650 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83651 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83652 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83653 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83654 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83655 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83656 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83657 Albertosordi ||  || 12 ottobre 2001 || V. S. Casulli
|-
| 83658 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83659 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83660 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83661 - ||  || 13 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 83662 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83663 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83664 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83665 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83666 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83667 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83668 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83669 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83670 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83671 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83672 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83673 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83674 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83675 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83676 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 83677 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83678 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83679 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 83680 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83681 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83682 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83683 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83684 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83685 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83686 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83687 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83688 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83689 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83690 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83691 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83692 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83693 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83694 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83695 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83696 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83697 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83698 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83699 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83700 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

83701-83800 

|-
| 83701 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83702 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83703 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83704 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83705 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83706 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83707 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83708 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83709 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83710 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83711 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83712 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83713 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83714 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83715 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83716 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83717 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83718 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83719 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83720 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83721 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83722 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83723 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83724 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83725 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83726 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83727 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83728 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83729 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83730 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83731 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83732 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83733 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83734 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83735 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83736 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83737 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83738 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83739 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83740 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83741 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83742 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83743 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83744 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83745 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83746 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83747 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83748 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83749 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83750 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83751 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83752 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83753 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83754 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83755 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83756 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83757 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83758 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83759 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83760 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83761 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83762 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83763 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83764 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83765 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83766 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83767 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83768 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83769 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83770 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83771 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83772 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83773 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83774 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83775 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83776 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83777 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83778 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83779 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83780 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83781 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83782 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83783 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83784 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83785 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83786 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83787 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83788 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83789 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83790 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83791 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83792 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83793 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83794 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83795 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83796 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83797 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83798 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83799 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83800 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|}

83801-83900 

|-
| 83801 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83802 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83803 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83804 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83805 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83806 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 83807 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83808 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 83809 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83810 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83811 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83812 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83813 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83814 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83815 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83816 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83817 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83818 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83819 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83820 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83821 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83822 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83823 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83824 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83825 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83826 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83827 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83828 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83829 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83830 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83831 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83832 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83833 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83834 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83835 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83836 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83837 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83838 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83839 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83840 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83841 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83842 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83843 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83844 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83845 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83846 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83847 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83848 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83849 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83850 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83851 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83852 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83853 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83854 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83855 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83856 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83857 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83858 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83859 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83860 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83861 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83862 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83863 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83864 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83865 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83866 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83867 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83868 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83869 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83870 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83871 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83872 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83873 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83874 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83875 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83876 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83877 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83878 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83879 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83880 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83881 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83882 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83883 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83884 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83885 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83886 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83887 - ||  || 28 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83888 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83889 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83890 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83891 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83892 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83893 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83894 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83895 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83896 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83897 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83898 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83899 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83900 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

83901-84000 

|-
| 83901 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83902 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83903 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 83904 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83905 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83906 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83907 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83908 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83909 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83910 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 83911 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 83912 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83913 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83914 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83915 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83916 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83917 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83918 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83919 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83920 - ||  || 6 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83921 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83922 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83923 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83924 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83925 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83926 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83927 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83928 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83929 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83930 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83931 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83932 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83933 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83934 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83935 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83936 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83937 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83938 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83939 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83940 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 83941 - || 2001 WD || 16 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 83942 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83943 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83944 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83945 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83946 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83947 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83948 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83949 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83950 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83951 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83952 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 83953 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83954 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 83955 - ||  || 8 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 83956 Panuzzo ||  || 7 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 83957 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83958 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83959 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83960 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83961 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83962 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83963 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83964 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83965 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83966 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83967 - ||  || 17 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 83968 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83969 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83970 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 83971 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 83972 - ||  || 9 gennaio 2002 || J. V. McClusky
|-
| 83973 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 83974 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 83975 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 83976 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 83977 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 83978 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 83979 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 83980 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 83981 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 83982 Crantor ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 83983 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 83984 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 83985 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 83986 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 83987 - ||  || 11 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83988 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 83989 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 83990 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 83991 - ||  || 20 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 83992 - ||  || 25 giugno 2002 || NEAT
|-
| 83993 - ||  || 19 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 83994 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 83995 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 83996 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 83997 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 83998 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 83999 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84000 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0083001